Матчі Групи 2 першого групового етапу чемпіонату світу з футболу 1982 відбувалися із 16 по 25 червня 1982 року на стадіонах Ель-Молінон у Хіхоні і Карлос Тартьєре в Ов'єдо.

Участь у змаганні у групі брали діючі чемпіони Європи збірна ФРН, новачок фінальних частини чемпіонатів світу збірна Алжиру, а також команди Чилі і Австрії.

До другого групового раунду пройшли команди ФРН та Австрії, що посіли відповідне перше і друге місця у Групі 2. Змагання у цій групі увійшли до історії чемпіонатів світу насамперед через очну зустріч цих команд у заглючному колі групового турніру, яка стала відомою як «Хіхонська ганьба». Матч проходив 25 червня, коли решта всіх ігор вже завершилися, тож команди-учасниці усвідомлювали, що обидві можуть забезпечити свій прохід до наступного раунду змагання за мінімальної перевага збірної ФРН в очній грі. За великої перемоги німців (у три чи більше м'ячів) збірна Алжиру обходила збірну Австрії за кращою різницею голів, а у випадку нічиєї чи перемоги австрійців алжирська команда залишала за бортом торніру західнонімецьких футболістів. Гол Горста Грубеша у дебюті гри європейських команд встановив рахунок, що влаштовував обох учасників, тож протягом решти матчу не було жодного гострого моменту біля воріт будь-кого із суперників попри незадоволення трибун. Ця гра змусила ФІФА для наступних турнірів запровадити правило, за яким матчі заключного кола в рамках однієї групи проходять одночасно.

Турнірне становище

Матчі

ФРН — Алжир

Чилі — Австрія

ФРН — Чилі

Алжир — Австрія

Алжир — Чилі

ФРН — Австрія

Посилання
 Чемпіонат світу 1982 на сайті FIFA.com  
 Чемпіонат світу 1982 на сайті RSSSF  

Група 2